USS Howard — кораблі ВМС США.

 USS Howard (DD-179)  — ескадрений міноносець типу «Вікс». На службі протягом 1920-1945 років. Зданий на злам у 1946 році.
 USS Howard (DDG-83) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 2001 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни